Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2003 vond plaats van 16 tot en met 21 juni 2003 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2003. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelhoudster Eléni Daniilídou speelde dit jaar niet mee.

Het eerste reekshoofd Kim Clijsters uit België won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Justine Henin-Hardenne. Justine had weliswaar de eerste set gewonnen, maar moest gedurende de tweede set de strijd staken wegens een polsblessure. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven, nadat zij twee jaar eerder nog de finale van Henin had verloren. Het was Clijsters' veertiende WTA-titel.

De Belgische Els Callens bereikte de tweede ronde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek, die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Catherine Barclay en Martina Müller had de tweede zich niet voor het toernooi ingeschreven. Barclay speelde samen met Nannie de Villiers, maar zij werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, strandde in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Russische duo Jelena Dementjeva en Lina Krasnoroetskaja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Nadja Petrova en Mary Pierce in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dementjeva had daarnaast al vier dubbelspeltitels met een andere partner; Krasnoroetskaja geen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Française Émilie Loit. Zij werden in de eerste ronde verslagen. Ook het Nederlandse koppel Debby Haak en Kim Kilsdonk, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kon na hun openingspartij huiswaarts keren.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rosmalen 2003
Rosmalen